County Line Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 County Line Mountain (Franklin County, New York)	
 County Line Mountain (Hamilton County, New York)	
 County Line Mountain (Virginia)